Rajd Włoch 2007 – eliminacja Rajdowych Mistrzostw Świata w 2007 roku, które odbyły się w dniach 18-20 maja podczas Rajdu Sardynii (4º Supermag Rally Italia Sardinia).

Klasyfikacja ostateczna

Nie ukończyli 
  Daniel Carlsson – wycofał się zaraz po zjeździe z rampy startowej (OS1);
  Gareth MacHale – zatrzymał się na trasie odcinka (OS8);
  Mads Østberg – zatrzymał się na trasie odcinka (OS8);
  Luis Perez Companc – wypadł z trasy (OS8);
  Jan Kopecký – awaria układu kierowniczego (OS12);
  Sébastien Loeb – wypadł z trasy (OS13);

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 7 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie RallyBase.nl

Włochy
2007
2007 we Włoszech